Си́монас Да́укантас (, , 17 (28) октября 1793, Кальвяй, ныне Скуодасский район — 24 ноября (6 декабря) 1864, Папиле, ныне Акмянский район) — литовский историк и писатель-просветитель, собиратель фольклора, один из первых идеологов литовского национального возрождения; автор первых трудов по истории Литвы, написанных на литовском языке.

Биография 

Родился в крестьянской семье. Учился в школах Кретинги и Жмудской Калварии, в виленской гимназии. Поступив в 1816 году в Виленский университет, сначала на отделении литературы и свободных искусств, затем (с 1818 года) на отделении нравственных и политических наук изучал историю и античную литературу. Окончил Виленский университет со степенью кандидата в 1819 году. В 1822 году защитил диссертацию на степень магистра, но из-за процесса филоматов—филаретов диплом магистра права получил только в 1825 году.

Служил в Риге в канцелярии генерал-губернатора (1825—1834), затем в Санкт-Петербурге помощником метриканта Литовской метрики в канцелярии Сената (1835—1851).

В 1850 году вернулся в Литву. В 1851 году вышел на пенсию. Жил в Варняй у епископа Волончевского, затем у меценатов — у врача Петра Смуглевича в имении Ной-Бергфрид на полпути между Бауской и Елгавой (ныне Яунсвирлаука в Латвии), а последние годы провёл в местечке Папиле.

Научная и литературная деятельность 

Ещё в студенческие годы писал сочинение «Деяния древних литовцев и жемайтов» (). В Санкт-Петербурге создал основные труды — историческое исследование «Обычаи древних литовцев» (), фольклорный сборник «Песни жмудские», книги, предназначенные для просвещения народа. Переводил античных писателей (басни Федра, биографические повествования Корнелия Непота), записывал пословицы и поговорки. Из его четырёх трудов по истории Литвы при жизни был издан только один —  (1845).

Значение 

Даукантас положил основы литовской романтизированной национальной историографии и был одним из первых идеологов литовского национального возрождения. На родине Даукантаса на средства, собранные учителями, в 1930 году был установлен памятник (скульптор Винцас Грибас). Средней школе в Папиле в 1968 году в связи с 175-летием со дня рождения Даукантаса присвоено его имя . В том же году был открыт мемориальный музей, насчитывающий около 300 экспонатов.

В Вильнюсе именем Даукантаса названа площадь перед Президентским дворцом (в XIX веке Дворцовая площадь, затем до 1915 года площадь Муравьёва, в межвоенные годы — площадь Наполеона, в советское время — площадь Кутузова). Улицы Даукантаса есть в Каунасе, Клайпеде, Паланге и других городах Литвы. Именем Даукантаса названы гимназии, прогимназии и основные школы в Вильнюсе, Шяуляй, Кретинге и в других городах. Один из дворов ансамбля Вильнюсского университета носит имя Даукантаса. Во дворе посажен дуб по случаю 400-летия Вильнюсского университета (1979), доставленный с родины Даукантаса. К 400-летнему юбилею университета была установлена бронзовая мемориальная с горельефным изображением Даукантаса в боковом нефе костёла Святых Иоаннов (в то время Музей науки; автор Гядиминас Йокубонис). На стене северного корпуса двора расположен барельеф Даукантаса (скульптор Ромас Казлаускас). Портрет Даукантаса изображён на банкноте 100 литов.

Труды 

 Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (Деяния древних литовцев и жемайтов) (1822).
 Istorija žemaitiška (Жемайтийская история) (1838).
 Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (Обычаи древних литовцев, аукштайтов и жемайтов) (1845).
 Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (1850).

Примечания

Литература 

 История литовской литературы. Вильнюс: Vaga, 1977. С. 76—78.
 S. Žukas. Simonas Daukantas. Kaunas: Šviesa, 1988.
 V. Merkys. Simonas Daukantas. Vilnius: Vyturys, 1991.
 Lietuvių rašytojai. Biobibliografinis žodynas. I: A — J. Vilnius: Vaga, 1979. P. 392—409.
G. Subačius. Simono Daukanto Rygos ortografija (1827-1834). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.

Ссылки 
 Simonas Daukantas (Lithuanian Classic Literature)
 Simono Daukanto muziejus Papilėje

Выпускники Виленского университета
Историки Литвы
Фольклористы Литвы
Историки по алфавиту